«Крутые ребята» () — американский сериал в жанре комедии, транслировавшийся на канале FOX с 28 сентября 2018 по 10 мая 2019 года.

Сюжет 
В центре истории — трое товарищей из дома престарелых, чей незыблемый авторитет пошатнулся с появлением новенькой бабули-бунтарки, преисполненной решимости свергнуть зарвавшихся дедов.

В ролях

Основной состав 
 Дэвид Алан Грир — Хэнк Хендерсон, лидер группы в пенсионном сообществе.
 Мартин Малл — Чарли
 Лесли Джордан — Сидни
 Вики Лоуренс — Маргарет

Второстепенный состав

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (2018—2019)

Производство

Разработка 
10 мая 2019 года канал FOX закрыл телесериал после первого сезона.

Съемки

Кастинг

Отзывы критиков 
На американском сайте Rotten Tomatoes сериал получил рейтинг одобрения 65 % со средним рейтингом 6.1 из 10 основанные на 17 рецензиях. На сайте агрегаторе Metacritic сериал получил 42 балла из 100, основанных на 9 рецензиях.

Примечания 

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Программы телеканала Fox
Телесериалы США, завершённые в 2019 году